Sunshine and Shadows – autobiografia di Mary Pickford pubblicata nel 1955 da Doubleday & Co.

Film
Sunshine and Shadows – cortometraggio del 1914 diretto da Van Dyke Brooke
Sunshine and Shadows – documentario del 1919 diretto da W.A. Van Scoy